Кротти — фамилия. Носители:

 Кротти, Жан (1878—1958) — швейцарский и французский художник.
 Кротти, Майкл Фрэнсис (род. 26 марта 1970) — ирландский прелат и ватиканский дипломат.
 Кротти, Тино (1936—1990) — итальянский хоккеист.